It Just Gets Worse (en español: Esto solo se pone peor) es el sexto álbum de la banda estadounidense de noisegrind Anal Cunt. Fue lanzado al mercado el 9 de noviembre de 1999.

Lista de canciones
"I Became a Counselor So I Could Tell Rape Victims They Asked for It" – 0:43
"Easy E Got AIDS from Freddie Mercury" – 0:42
"I Like Drugs and Child Abuse" – 0:22
"Laughing While Leonard Peltier Gets Raped in Prison" – 0:41
"I Convinced You to Beat Your Wife on a Daily Basis" – 0:51
"I Sent Concentration Camp Footage to America's Funniest Home Videos" – 0:34
"Rancid Sucks (And The Clash Sucked Too)" – 0:40
"I Paid J. Howell to Rape You" – 1:44
"I Pushed Your Wife in Front of the Subway" – 0:46
"Extreme Noise Terror Are Afraid of Us" – 0:29
"You Rollerblading Faggot" – 0:31
"I Sent a Thank You Card to the Guy Who Raped You" – 0:29
"I Lit Your Baby on Fire" – 1:56
"Body by Auschwitz" – 1:02
"I Intentionally Ran Over Your Dog" – 0:30
"Sweatshops Are Cool" – 0:47
"Women: Nature's Punching Bag" – 0:57
"I Snuck a Retard into a Sperm Bank" – 0:30
"Your Kid Committed Suicide Because You Suck" – 1:02
"I Ate Your Horse" – 0:50
"Hitler Was a Sensitive Man" – 0:49
"You Robbed a Sperm Bank Because You're a Cum Guzzling Fag" – 0:28
"I Made Your Kid Get AIDS So You Could Watch It Die" – 0:53
"I Fucked Your Wife" – 0:40
"Into the Oven" – 1:42
"I Gave NAMBLA Pictures of Your Kid" – 0:52
"The Only Reason Men Talk to You Is Because They Want to Get Laid, You Stupid Fucking Cunt" – 1:02
"I Made Fun of You Because Your Kid Just Died" – 0:28
"Domestic Violence Is Really, Really, Really Funny" – 0:42
"Dictators Are Cool" – 0:35
"Deadbeat Dads Are Cool" – 0:43
"I'm Really Excited About the Upcoming David Buskin Concert" – 0:45
"Being Ignorant Is Awesome" – 1:03
"You're Pregnant, So I Kicked You in the Stomach" – 0:28
"Chris Barnes Is a Pussy" – 1:04
"Tim Is Gay" – 1:30
"BT/A.C." – 0:41
"I Sold Your Dog to a Chinese Restaurant" – 0:49
"I Got an Office Job for the Sole Purpose of Sexually Harassing Women" – 0:58

Personal
Seth Putnam – voz
Josh Martin – guitarra
Nate Linehan – Batería, coros (39)
Apariciones invitadas
Choke (Slapshot) – coros (1-3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 21-24, 26-29, 31, 34, 36)

Bibliografía 

Álbumes de 1999
Álbumes de Anal Cunt
Álbumes de grindcore
Álbumes de Earache Records
Álbumes en inglés